(Die Horen) est une revue mensuelle publiée par Friedrich Schiller à partir de 1795. Herder et Goethe y collaborèrent.
 Les Heures est un poème de Camille Saint-Saëns, tiré de Rimes familières (1890).
Les Heures est un cycle de mélodie d'Augusta Holmès composée en 1900.
 Les Heures (The Hours) est un roman de Michael Cunningham publié en 1998.
 Les Heures (The Hours) est un film de Stephen Daldry, en 2002, tiré du précédent, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman et Ed Harris.

Voir aussi